Austria:
 Göriach – miejscowość w gminie Hohenthurn w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land
 Göriach – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg